Эрнст Людвиг Саксен-Мейнингенский ():
 Эрнст Людвиг I (герцог Саксен-Мейнингена) (1672—1724)
 Эрнст Людвиг II (герцог Саксен-Мейнингена) (1709—1729), сын предыдущего